O'Carroll (ou Carroll) est un nom de famille irlandais, porté par d'illustres personnages à travers l'histoire dont le plus célèbre est Charles Carroll de Carrollton, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.

Le nom O'Carroll et les territoires 

O'Carrol est un nom de famille irlandais issu du gaélique Ó Cearbhail (ou Cianacht).

Le territoire du clan, nommé Ely O'Carroll, s'étendait entre Ballycrinass, Rosscullenagh et Drumcan (voir carte).

Les O'Carroll, comme les autres clans irlandais, étaient dirigés par un chef de clan. Ce titre n'était pas transmis héréditairement, le chef étant choisi parmi les proches parents du dirigeant défunt, suivant le système de tanistrie. La devise du clan est « Flecti Non Frangi », qui se traduit par « plié, mais pas rompu ».

Histoire des O'Carroll 

Selon la légende, les O'Carroll descendraient d'Eber, fils de Mile, roi de Galice. Avec son frère Érimón, il aurait accosté en Irlande plusieurs siècles  pour y fonder un royaume.

Charles O'Carroll (transformé en Carroll lors de son émigration aux États-Unis) émigre vers 1688 aux États-Unis à cause de discriminations religieuses. Son fils est Charles Carroll d'Annapolis.

Charles Carroll de Carrollton, fils de ce dernier, est l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Sa petite-fille Marianne (Caton) Patterson épouse Richard Wellesley, premier marquis de Wellesley.

Cette famille est l'une des plus influentes familles de la vie politique américaine du .

Généalogie 
Voici les arbres généalogiques des deux branches O'Carroll (en gras les chefs du clan) :

Branche de Domhnall O'Carroll

Branche de Maolruanuidh O'Carroll

Membres illustres 
 Charles Carroll
 Charles Carroll d'Annapolis
 Charles Carroll de Carrollton
 John Carroll (évêque)
 Daniel Carroll
 Charles Carroll (Homme de loi)
 Sean B. Carroll
 Sean M. Carroll
 Warren H. Carroll
 William Carroll
 William Henry Carroll
 Julian Carroll
 Katharine Bulbulia, née Carroll

Sources 
 Lettres d'enquête au Kings County (Offaly) de 1838, de l'historien Sir William Betham (1779-1853). Partie I, Page 95.

Notes et références